Cimiano peut désigner :
 Cimiano : un quartier de Milan.
 Cimiano : une station du métro de Milan.